Einsiedlerstein heißen folgende geographische Objekte:

 Felsenburg Sloup, Burg in Nordböhmen (Tschechien)

 Einsiedlerstein (Bad Ischl), geologisches Naturdenkmal am Siriuskogel in Bad Ischl, Oberösterreich
 Einsiedlerstein (Dippoldiswalder Heide), Sandsteinformation in der Dippoldiswalder Heide, Sachsen
 Einsiedlerstein (Sankt Thomas am Blasenstein), Felsformation in Sankt Thomas am Blasenstein, Oberösterreich